Rückershausen ist der Name mehrerer Ortschaften in Deutschland:

 Rückershausen (Bad Laasphe) (1492), Stadtteil von Bad Laasphe im Kreis Siegen-Wittgenstein, Nordrhein-Westfalen
 Rückershausen (Neukirchen), Ruggereshusun (1142), Stadtteil von Neukirchen (Knüll) im Schwalm-Eder-Kreis, Hessen
 Rückershausen (Aarbergen), Rukershusen (879), Gemeindeteil von Aarbergen im Rheingau-Taunus-Kreis, Hessen
 Rückershausen (Merenberg), Rukershusen (1213), Gemeindeteil von Merenberg im Landkreis Limburg-Weilburg, Hessen

Siehe auch:
 Rückertshausen
 Rückers